Termenul creștin ortodox se poate referi la două tradiții creștine :

 Bisericile vechi-orientale, autocefalizate în secolul al V-lea;
 Bisericile celor șapte concilii, care au avut de-a face cu Marea Schismă din 1054.